Мелани Либёрд (, род. 11 октября 1987) —  английская актриса, модель. Наиболее известна благодаря ролям в сериале «Тёмная материя» () и «Дробилка» (). В 2016 году Либёрд снимается в шестом сезоне легендарного сериала HBO «Игра престолов» (англ. Game of Thrones). В том же 2016 году Мелани Либёрд принимает участие в съёмках телесериала компании Netflix «Цыганка» (англ. Gypsy). С 2018 года Либёрд играет роль Зои в популярном сериале HBO  "Это мы" (англ. This Is Us).

Фильмография

Сериалы

Примечания